Bucek Depp (1973-), acteur, mannequin, présentateur et aventurier indonésien ;
 Daniel Depp (1953-), romancier, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Harry Depp (1883-1957), acteur américain ;
 Johnny Depp (1963-), acteur, réalisateur, guitariste, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Lily-Rose Depp (1999-), actrice, fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis.

DEPP est l'abréviation de :
 Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, service d'évaluation et de mesure de la performance de l'éducation nationale.